Бульвер-Литтон, или Булвер-Литтон (), — английская фамилия. Известные носители:
  (1802—1882) — английская феминистская писательница, супруга Эдварда Бульвер-Литтона.
 Булвер-Литтон, Эдуард (1803—1873) — английский писатель, 1-й барон Литтон.
 Бульвер-Литтон, Роберт (1831—1891) — английский государственный деятель и поэт, 1-й граф Литтон. Сын Розалины и Эдварда Бульвер-Литтонов.
 Бульвер-Литтон, Виктор (1876—1947) — английский политик, сын Роберта Бульвер-Литтона, 2-й граф Литтон.
 Бульвер-Литтон, Невилл (1879—1951) — британский игрок в жё-де-пом, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908. Военный офицер и художник. Сын Роберта Бульвер-Литтона, 3-й граф Литтон.